Dominique Daquin – pallavolista francese
Frédéric Daquin – ex calciatore francese
Joseph Daquin – medico francese
Louis Daquin – regista, sceneggiatore e attore francese
Louis-Claude Daquin – compositore francese